

Села:
 Новопіль — Донецька область, Волноваський район, Великоновосілківська селищна громада
 Новопіль — Житомирська область, Житомирський район, Оліївська сільська громада